Prototype Verification System
 przetrwały stan wegetatywny
 wirus PVS
 zwężenie drogi odpływu prawej komory
 zespół Plummera-Vinsona